Glossobalanus är ett släkte av svalgsträngsdjur som beskrevs av Spengel 1901. Glossobalanus ingår i familjen Ptychoderidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ollonmaskar
Glossobalanus